Татјана Михајловна (; 5. јануар 1636 — 28. август 1706) је била руска принцеза, ћерка Михаила I.

Биографија 
За доба њенога живота, обичаји су налагали да принцезе живе потпуно осамљене, без конатака са мушкарцима и брака. Татјана је поштовала ова правила, али је била утицајна у политици и судовима. Имала је добар однос са братом Алексејом, који је био цар Русије. Током регентске владавине њене братанице Софије Алексијевне, она је наводно имала одређени утицај на суду. Претпоставља се да је била уважавана као старија жена на суду. Када је Софија била смењена од стране Петра Великог 1689. године, она је послала своју сестру Марфу Алексејевну са теткама Аном и Татјаном да преговарају. Татјана је покушала да спречи Петра да затвори нећаку Марфу у манастир, али без успеха. Она је изгубила свој значај јер су Петрове реформе потпуно промениле концепт руске политике. Принцеза Татјана Михајловна је умрла 23. августа 1706. године у својој 70. години.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 
  ЗАПИСКИ О МОСКОВИИ

Рођени 1636.
Умрли 1706.
Руси
Руско племство
Романови